Iwan Oleksijowytsch Sikorskyj (*  in Antonow, Gouvernement Kiew, Russisches Kaiserreich; † 14. Februar 1919 in Kiew, Ukrainische Volksrepublik/Ukrainische SSR) war ein ukrainischer Psychiater und Psychologe. Er ist der Vater des Luftfahrtpioniers Ihor Sikorskyj.

Leben 
Iwan Sikorskyj kam 1842 als Sohn einer ukrainischen Priesterfamilie im Dorf Antoniw im heutigen Rajon Skwyra der ukrainischen Oblast Kiew zur Welt.
Er studierte an der Medizinischen Fakultät der Kiewer St.-Wladimir-Universität und graduierte 1869. 1872 schrieb er seine Dissertation „über die Lymphgefäße der Lunge“ und beschloss, sich auf psychische und nervöse Störungen zu spezialisieren. 1873 zog er nach Sankt Petersburg um als Arzt an der Medizinisch-chirurgischen Akademie bei dem Professor Iwan Michailowitsch Balinski () zu arbeiten. Danach arbeitete er zwei Jahre am psychiatrischen Krankenhaus St. Nicholas und kehrte dann als Privatdozent an die Akademie zurück. Während seiner Petersburger Zeit veröffentlichte er 17 wissenschaftliche Arbeiten und wurde zum erfahrenen Wissenschaftler und Mitglied wissenschaftlicher Gesellschaften in Russland, Belgien und Frankreich. Am 1. Januar 1885 zog er zurück nach Kiew und erhielt den Lehrstuhl für Nerven- und Geisteskrankheiten an der Kiewer Universität, wo er bis an sein Lebensende tätig war. 1886 gründete er die Zeitschrift „Вопросы нервно-психической медицины и психологии“ (deutsch: Fragen neuro-psychologischer Medizin und Psychologie) und wurde ihr Chefredakteur. Außerdem gründete er in Kiew ein pädagogisches Institut für geistig behinderte Kinder und 1912 das weltweit erste Institut für Kinderpsychopathologie. Er publizierte mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten unter anderem zur Psychologie und Psychiatrie, von denen viele in andere Sprachen übersetzt wurden.

Er war ein Theoretiker des Nationalismus und war viele Jahre Mitglied des Kiewer Clubs russischer Nationalisten. Als Medizinprofessor unterstützte er öffentlich die Version der Anklage in der antisemitischen Beilis-Affäre.

Kurz nach der Eroberung Kiews durch die Bolschewisten wurde der 77-jährige Sikorskyj am 14. Februar 1919 von der Tscheka vorgeladen. Er sollte gezwungen werden, über einen Aufruf in der Presse seinen emigrierten Sohn Igor zur Rückkehr nach Russland zu bewegen. Während des Verhörs erlitt Sikorskyj einen tödlich verlaufenden Herzinfarkt. Er wurde in Kiew auf dem Baikowe-Friedhof bestattet.

Familie 
Iwan Sikorskyj war mit der Medizinerin Marija Sinajida Stefaniwna Temrjuk-Tscherkassowa () verheiratet. Mit ihr hatte er drei Töchter und zwei Söhne. Das letztgeborene Kind war der 1889 in Kiew geborene und 1919 ausgewanderte Luftfahrtpionier Igor Iwanowitsch Sikorski.

Werke 

Antrittsvorlesung zur Geschichte der Psychiatrie:
 Исторический очерк развития основ современной психиатрии и невропатологии : Вступ. лекция проф. И.А. Сикорского, чит. 2 апр. 1885 г. Киев : Унив. тип. [1885]. - 14 с.

Besonders bekannt und verbreitet sind seine russischsprachigen Lehrwerke:
 Основы теоретической и клинической психиатрии с кратким очерком судебной психологии. Киев : Кульженко 1910 – 702 S. 
 Всеобщая психология с физиогномикой в иллюстрированном изложении. Киев 1. Aufl. 1904. – 576 с.; 2-е издание 1912 – 770 S.
 Книга жизни. Психологическая христоматия (хрестоматия) для школы и жизни. Обложка художника И.Ф. Замотина. Первое издание. США. Alatas. 1931 г. XVI, 688 стр.

Ein 5-bändiges Sammelwerk umfasst zusammenfassende Reprints / Wiederabdrucke von Artikeln zu 5 Themengebieten
 Сборник научно-литературных статей по вопросам общественной психологии, воспитания и нервно-психической гигиены. (в 5 книгах, ib., 1900)
 Кн. 1 : Статьи по вопросам общественной психологии (Artikel zur Psychologie)
 Кн. 2 : Статьи по вопросам воспитания (Artikel zu Fragen der Erziehung)
 Кн. 3 : Статьи по вопросам нервно-психич. гигиены (Artikel zu Fragen der psychischen Hygiene)
 Кн. 4 : Яды нервной системы (Die Gifte des Nervensystems)
 Кн. 5 : Новейшая медицина и врачи (Die moderne Medizin und Ärzte) 

Einen Schwerpunkt seines Schaffens bildet die Erziehung von Kindern sowie insbesondere die Fürsorge für Kinder mit psychischen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Arbeiten aus diesem Bereich ist er auch auf Deutsch hervorgetreten.
 О детях трудных в воспитательном отношении.- Киев: Типография Котомина и Кº,1882.- 7 с.
 Ueber das Stottern. Berlin, Hirschwald 1891 Digitalisat Columbia University, Digitalisat Wellcome Library
 russische Ausgabe: О заикании. Санкт-Петербург : К. Риккер 1889
 Ненормальные и болезненные характеры. Киев : лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев 1899
 Об умственном и нравственном развитии и воспитании детей (Энциклопедия семейного воспитания и обучения, Вып. 44-46). Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича 1902
 Die Seele des Kindes nebst kurzem Grundriss der weiteren psychischen Evolution. Leipzig : Barth 1902  Digitalisat University of Wisconsin, Digitalisat Harvard University
 russische Ausgabe: Душа ребенка : с кратким очерком дальнейшей психической эволюции (=Энциклопедия семейного воспитания и обучения, Вып. 30-32). Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича 1901 2. Digitalisat
 Психологические основы воспитания. (Киев, 1904)
 О лечении и воспитании недоразвитых, отсталых и слабоумных детей.- 2 издание.- Киев: Лито-типография И. Н. Куршев и Кº,1904.- 80 с.
 Die seelische Entwicklung des Kindes : nebst kurzer Charakteristik der Psychologie des reiferen Alters. Leipzig : Barth 1908 Digitalisat Wellcome Library
 russische Ausgabe: Duša rebenka : sʺ kratkimʺ opisanīemʺ dushi zhivothychʺ i dushi vzroslago čeloveka. Kīev : Tipografija S. V. Kulʹženko 1909 Russische Nationalbibliothek
 Психологические основы воспитания и обучения. 3. erweiterte Aufl. Киев : Кушнерев 1909
 Даровитость и талантливость в свете объективного исследования по данным психофизических коррелятивов. Киев : Кульженко 1912. - 30 с

Alkoholismus:
 Основы алкогольной политики в России. Киев : Кульженко 1912. - 24 с.
 Алкоголизм и питейное дело. Киев : Кушнерев 1897
 О влиянии спиртных напитков на здоровье и нравственность населения России. (Киев, 1899)
 Физиогномика и психическое состояние пьяниц. // Журналъ «Вопросы нервно-психической медицины». Годъ первый. Выпускъ 1-2, 1896
 Правда о спиртных напитках : [Сборник статей]. - Санкт-Петербург : Всерос. труд. союз христиан-трезвенников, 1912. - 32 с

Nationalcharakter der Russen, Ukrainer und Slaven
 О психологических основах национализма. — Киев, 1910. — 15 с.
 Черты из психологии славян: Речь, произнесенная проф. И. А. Сикорским, в торжественном заседании Славянского благотворительного общества 14 мая 1895 года. — Киев: тип. И. И. Чоколова, 1895. — 15 с.
 Русские и украинцы. Киев, 1913.

Selbsttötung und Suizidalität
 Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологическое исследование. (ib., 1897)
 Самоубийство среди русских врачей. // Журналъ «Вопросы нервно-психической медицины». Годъ первый. Выпускъ 1-2, 1896
 Психологическая борьба с самоубийством в юные годы. Киев : тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. - 44 с.;

Ehrungen 
Sikorskyj erhielt den Sankt-Anna-Orden II. Klasse und den Sankt-Stanislaw-Orden II. Klasse.

Weblinks 

 Biografie Iwan Sikorskyj auf der Webpräsenz der Ukrainischen Nationalbibliothek (ukrainisch)
 Eintrag zu Iwan Sikorskyj in der Ukrainischen Sowjetenzyklopädie (ukrainisch)
 Artikel: Воробьев В.С. К 175-летию со дня рождения крупного отечественного психиатра и психолога И. А. Сикорского. Теоретическая и экспериментальная психология Band 10.2017, Heft 2, S. 82–91

Einzelnachweise 

Mediziner (19. Jahrhundert)
Psychiater
Psychologe
Elternteil einer berühmten Person
Hochschullehrer (Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Kiew)
Träger des Sankt-Stanislausordens (Russland)
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Absolvent der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew
Person (Russisches Kaiserreich)
Ukrainer
Geboren 1842
Gestorben 1919
Mann